Нома может означать:

Люди 
Фамилия
 — японская фамилия.
  (род. 1980) — японский басист, вокалист и сочинитель песен.
 Нома, Сэйдзи — японский издатель, основатель «Коданся».
 Нома, Хироси (1915—1991) — японский писатель.

Имя
 Бар, Нома (род. 1973) — израильский графический дизайнер, художник-иллюстратор.
 Думезвени, Нома (род. 1969) — английская актриса радио, театра, кино и телевидения.

Топоним США 
 Нома — городок во Флориде.
  —  Вашингтона.

Станции 
  — ж/д станция в посёлке Михама (Айти, Япония).
 НоМа — Галлодет-Ю — станция метро в районе  (Вашингтон, США).

Премии 
 Литературная премия имени Номы

Прочее 
 Нома — инфекционное заболевание человека.
 «Нома» — ресторан в Копенгагене (Дания).
 Нома — символ повтора кандзи.
  —  ВМФ США (позднее — Италии), на службе с 1902 по 1943 гг.

См. также 
 Ном
 NOMA — реконструкционная схема Манчестера (Англия)
 
  — порода японской лошади
  (сокр. англ. — NOMA)
  — род жуков-усачей